Tomé Vera Cruz – premier Wysp św. Tomasza i Książęcej
 Vera Cruz – film Roberta Aldricha z 1954
 Vera Cruz – miejscowość w Portugalii w gminie Portel

Miejscowości w Brazylii:
 Vera Cruz – w stanie Bahia
 Vera Cruz – w stanie Rio Grande do Sul
 Vera Cruz – w stanie São Paulo

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Vera Cruz – w Indianie
 Vera Cruz – w Pensylwanii

Zobacz też: Veracruz